Pacajus (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Pacajus (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará